L'espressione Palazzo delle Poste può fare riferimento a diversi palazzi:

Brasile 
Palazzo delle Poste – San Paolo

Croazia 
Palazzo delle Poste Centrali – Fiume

Eritrea 
Palazzo delle Poste – Asmara

Italia 
Palazzo delle Poste – Agrigento
Palazzo delle Poste – Alessandria
Palazzo delle Poste – Arezzo
Palazzo delle Poste – Bari
Palazzo delle Poste – Bolzano
Palazzo delle Poste – Brescia
Palazzo delle Poste – Caltanissetta
Palazzo delle Poste – Campobasso
Palazzo delle Poste – Carrara
Palazzo delle Poste – Catania
Palazzo delle Poste – Ferrara
Palazzo delle Poste – Firenze
Palazzo delle Poste – Forlì
Palazzo delle Poste – Grosseto
Palazzo delle Poste – La Spezia
Palazzo delle Poste – Latina
Palazzo delle Poste – Livorno
Palazzo delle Poste – Massa
Palazzo delle Poste e Telegrafi – Messina
Palazzo delle Poste – Napoli
Palazzo delle Poste – Nuoro
Palazzo delle Poste – Palermo
Palazzo delle Poste – Pavia
Palazzo delle Poste – Pisa
Palazzo delle Poste – Pistoia
Palazzo delle Poste Centrali – Potenza
Palazzo delle Poste – Reggio Calabria 
Palazzo delle Poste – Rovigo
Palazzo delle Poste – Sabaudia
Palazzo delle Poste – Taranto
Palazzo delle Poste – Torino
Palazzo delle Poste – Trapani
Palazzo delle Poste – Trento
Palazzo delle Poste – Trieste
Palazzo delle Poste – Verona
Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa – noto anche come Palazzo delle Poste di Trieste
Edificio postale di Roma Nomentano, piazza Bologna
Palazzo delle Poste di via Taranto – Roma
Palazzo delle Poste Telegrafi e Telefoni – Roma
Palazzo delle Poste Roma Ostiense – Roma
Palazzo delle Poste Roma Ostia Lido – Roma

Sud Africa 

 Palazzo delle Poste – Pretoria

Pagine correlate 
General Post Office (disambigua)